Antolovec je naselje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Upravnom organizacijom pripada općini Legradu.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva stanovnika 2011. godine naselje je imalo 75 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Legrad